Wegge ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Wegge (* 1989), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Günther Wegge (1932–2013), deutscher Politiker (SPD) und Staatssekretär
 Jürgen Wegge (* 1963), deutscher Arbeits- und Organisationspsychologe

Siehe auch:

 Wecke
 Wege